

Wydarzenia 

 zawarcie pokoju Kalliasa w Suzie; Jonia uniezależniła się od Persji